Didier Domi – ex calciatore francese
 Greis Domi – calciatrice albanese
 Max Domi – hockeista su ghiaccio canadese